Miejscowości w USA:
 Phelps – jednostka osadnicza w stanie Kentucky, w hrabstwie Pike
 Phelps – wieś w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Ontario
 Phelps – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Ontario
 Phelps – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Vilas
 Phelps City – jednostka osadnicza w stanie Missouri
 Phelps (ang. Phelps Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Ontario
 Phelps (ang. Phelps Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Vilas
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Phelps (ang. Phelps County) – w stanie Missouri
 hrabstwo Phelps (ang. Phelps County) – w stanie Nebraska

Osoby o nazwisku Phelps:
 Charles Edward Phelps (1833-1908) – amerykański wojskowy, prawnik i polityk
 David D. Phelps (ur. 1947) – amerykański polityk Partii Demokratycznej
 David Phelps (ur. 1986) – amerykański baseballista
 Edmund S. Phelps (ur. 1933) – amerykański ekonomista
 Fred Phelps (1929-2014) – amerykański prawnik i pastor
 James Phelps (ur. 1986) – brytyjski aktor
 Michael Phelps (ur. 1985) – amerykański pływak
 Oliver Phelps (ur. 1986) – brytyjski aktor
 Sally Waterman Phelps (1797-1874) – działaczka mormonizmu
 Seth Ledyard Phelps (1824–1885) − amerykański oficer marynarki